Stanisław Dąbrowski (?–1575) – archidiakon gnieźnieński
 Stanisław Dąbrowski (zm. 1750) – skarbnik halicki
Stanisław Dąbrowski (1884–1944) – malarz, grafik, rzeźbiarz, od 1926 dyrektor Szkoły Przemysłu Graficznego w Warszawie.
 Stanisław Dąbrowski (1889–1969) – teatrolog i aktor
 Stanisław Dąbrowski (1892–1973) – malarz i historyk sztuki, oficer Legionów Polskich i Wojska Polskiego
 Stanisław Franciszek Dąbrowski (1897–1940) – kapitan geograf Wojska Polskiego, oficer WIG, odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym KZ, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Roman Dąbrowski (1897–1940) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (17 marca 1932) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (9 października 1933) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (16 marca 1937) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – starszy ogniomistrz Wojska Polskiego, podoficer 27 pal, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski (1894–1940) – przodownik Policji Państwowej, członek POW, ofiara zbrodni katyńskiej, odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Dąbrowski – działacz komunistyczny
 Stanisław Jan Dąbrowski (1901–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, oficer 5 dak, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Roman Dąbrowski (1903–1940) – podporucznik artylerii Wojska Polskiego, inżynier geodeta, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Dąbrowski (1904–1940) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Dąbrowski (1907–1992) – polonista, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP w Opolu
 Stanisław Dąbrowski (1922–2012) – polski psychiatra, profesor nauk medycznych, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 Stanisław Dąbrowski (1925–2016) – polski duchowny adwentystyczny
 Stanisław Dąbrowski (1937–2005) – kompozytor i dyrygent
 Stanisław Dąbrowski (1943–2020) – zawodnik i trener kajakarstwa
 Stanisław Dąbrowski (1947–2014) – sędzia, przewodniczący KRS, poseł na sejm, prezes Sądu Najwyższego

Przypisy